Владимир Владимирович Сысоев (род. 21 июня 1973, Тюмень, Тюменская область, РСФСР, СССР) — российский политический деятель. Депутат Государственной думы VII созыва (2016-2019), заместитель губернатора Тюменской области, курирующий областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации (2019-2021).

Биография 
Родился 21 июня 1973 года. В 1998 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации экономист. В 2001 году прошел профессиональную переподготовку в Уральской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2013 году окончил Институт мировых цивилизаций по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации – юрист. В 2017 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, получена квалификация специалист в области государственного и муниципального управления. С 2016 года состоит в резерве управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. Государственный советник Тюменской области 1 класса . 

С 2007 г. по 2011 г. – депутат Тюменской областной Думы IV созыва.

С марта 2011 г. по декабрь 2011 г. – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва, заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

С 2012 по 2015 год - депутат, заместитель председателя Тюменской областной Думы.

С 28 октября 2015 года — депутат Государственной Думы VI созыва (получил ставший вакантным мандат С. В. Калашникова). Член ЛДПР. Заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 

С 18 сентября 2016 года - депутат Государственной Думы VII созыва, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, заместитель председателя комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. 

12 марта 2019 года Владимир Сысоев был назначен заместителем губернатора Тюменской области. На этой должности он курирует вопросы экономики, труда и занятости населения, информатизации, реализации национальных проектов и государственных программ.

25 июня 2021 года ушел с поста заместителя губернатора Тюменской области по собственному желанию.  

С 7 октября 2021 года - депутат Тюменской областной Думы VII созыва, заместитель Председателя Тюменской областной Думы, член постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

Награды 

 Почётная грамота губернатора Тюменской области (2007)
 Почётная грамота Тюменской областной Думы (2009)
 Почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы (2011)
 Благодарственное письмо председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2011)
 Благодарность губернатора Тюменской области (2014)
 Юбилейное благодарственное письмо председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2014)
 Нагрудный знак Федерации независимых профсоюзов России «За содружество» (2014)
 Юбилейная медаль Русской Православной Церкви «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира» (2015)
 Почётная грамота Тюменской городской Думы (2015)
 Почётная грамота Тюменской областной Думы (2015)
 Медаль МЧС России «XXV лет МЧС России» (2016)
 Нагрудный знак «Почетный работник охраны природы» (2016)
 Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (2016)
 Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2016)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2018)
 Благодарственное письмо Митрополита Тобольского и Тюменского
Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2021)
 Благодарственное письмо Правительства Тюменской области (2021)
 Медаль Сочинской епархии Русской Православной Церкви "Апостола Симона Кананита" III степени (2022)
 Почётная грамота Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (2023)

Примечания 

Выпускники Тюменского государственного университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Члены ЛДПР